Села в Україні:
 Воробйове — Автономна Республіка Крим, Сакський район
 Воробйове — Одеська область, Великомихайлівський район